Раздольновское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Раздольновское сельское поселение — входит в Бековский район Пензенской области
 Раздольновское сельское поселение — входит в Лысогорский район Саратовской области